Keiler steht für:
 männliches Wildschwein
 Keiler (Panzer),  Minenräumpanzer der Bundeswehr
 Kundenwerber oder Verkäufer mit aggressiven Methoden, siehe Persönlicher Verkauf
 Keiler – Der Menschenfresser, südkoreanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2009

Personen:
 Joachim Keiler (* 1959), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD)
 Peter Keiler (* 1944), deutscher Liedermacher, Psychologe und Wissenschaftshistoriker
 Ronald Keiler, bekannt als Roland Kaiser (* 1952), deutscher Schlagersänger
 Wilhelm Keiler (1875–1930), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann